Stegiacantha är ett släkte av svampar. Stegiacantha ingår i familjen Meruliaceae, ordningen Polyporales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Stegiacantha